Татра T3 е най-често срещаният чехословашки трамвай. Производството на тип T3 започва от 60-те до 90-те години на 20 век предимно в завода Смичов край Прага.

Технически параметри 

 Дължина (без съединител): 14 m
 Широчина: 2,5 m
 Височина: 3,05 m
 Тегло на празна мотриса: 16 t
 Максимален брой пътници: 100 (95 за T3SU)
 седящи: 23 (36 за T3SU)
 правостоящи: 87 (59 за T3SU)
 Максимална мощност: 4 х 40 kW
 Напрежение: 600 V DC
 Максимална скорост: 65 km/h

Модификации 
Трамваите Tatra Т3 са се произвеждали в следните модификации:
 Tatra Т3SU – използват се в страните от бившия Съветски съюз
 Tatra T3SUCS – използват се в Чехия
 Tatra T3D – използват се в Германия
 Tatra T3YU – използват се в Сърбия (бивша Югославия)
 Tatra T3R – използват се в Румъния
 Tatra T3RF – модернизирани трамваи Tatra Т3, които се използват в Руската федерация

Разпространение 
От 1961 до 1999 г. са произведени 13 963 мотриси (включително и модификациите T3M, T3R и T3RF). Произведени са 125 служебни (аварийни) мотриси.

Босна и Херцеговина

Чехия

Хърватия

Латвия

Германия

Румъния

Русия

Словакия

Украйна

Узбекистан

Реконструкции и модернизации 
В началото на 90-те години започва масова модернизация на вогоните от тип Т3. Първите осъвременени вагони са в Либерец. На базата на тази основна реконструкция се появяват вагоните Татра T3G, Шкода 02T и Татра T3M. Последните са трамваи с малки подобрения. Основната цел на реконструкцията е подобряване и осъвременяване на вагоните както в техническо, така и в естетическо отношение.

 Татра T3M – тиристорно оборудване TV1
 Татра T3G – тиристорни оборудване TV8 с GTO
 Татра T3R – тиристорни оборудване TV8 с GTO, нов дизайн
 Татра T3M.3, Татра T3T, Татра T3M.4 – оборудване с TV14 с IGBT транзистор
 Шкода 01T, Шкода 02T, Татра T3M.0, Татра T3M.04 – оборудване на Skoda с IGBT транзистор
 Татра T3R.E – моторните асинхронни оборудване TV Europulse
 Татра T3R.P също Татра T3P – оборудване TV
 Татра K3R-NT също Татра K3R.NT – оборудване TV, и нова нископодова секция съчленена с два вагона от тип Т3, които се монтират между нископодовата секция
 Татра T3S – TV14 тиристорно с транзистор IGBT, нов дизайн
 Татра T3Mod – асинхронни оборудване EVPÚ Nová Dubnica
 Татра T3AS – асинхронни оборудване EVPÚ Nová Dubnica, нов дизайн
 Татра KT3 – оборудване TV, и нова нископодова секция съчленена с два вагона от тип Т3, които се монтират между нископодовата секция, нов дизайн

Модификации 
 Татра T3M.2-DVC – тиристорно оборудване TV1
 Татра T6A5.3 – тиристорно оборудване TV14 оборудван с тиристори IGBT, каросерия от T6A5, образец само Прага
 Татра T3R.EV – асинхроно оборудване Europulse TV, нов дизайн
 Vario LF, Татра T3R.EVN, Татра T3RN.EV – трисекционен, втората секция е нископодова, асинхроно оборудване TV Europulse, нов дизайн
 Татра T3R.PV – тиристорно оборудване TV, нов дизайн
 Татра T3R.PLF, Татра T3R.PVN – тиристорно оборудване TV1, трисекционен, втората секция е нископодова
 Татра T3R.SLF – оборудване Ganz, стрисекционен, втората секция е нископодова

Вижте също 
 
 Трамваи Татра
 Обозначения на трамваи Татра

Трамваи на Татра